Па́вел Васи́льевич Попо́в ( [по др. версии 1793] — ) — русский генерал-майор. Участник Отечественной войны 1812 года, заграничных походов 1813—1814 годов, Кавказской, Русско-персидской 1826—1828 годов и Русско-турецкой 1828—1829 годов войн. Георгиевский кавалер.

Биография 
Происходил из рода Поповых. Внебрачный сын высокопоставленного сановника Василия Степановича Попова, усыновлённый царским указом от 1801 года. По отцовскому завещанию унаследовал обширные имения в Новороссии, в том числе Васильевку и Караджи.

Военная служба 
Начал службу в 1811 году юнкером в лейб-гвардии Артиллерийской бригаде. В 1812 году получил чин прапорщика. Принимал участие в Отечественной войне, в кампании 1813 года находился в сражениях при Люцене, Бауцене, Кульме и Лейпциге и кампанию 1814 года завершил в битве под стенами Парижа.

Масон, к 1816 году — мастер петербургской ложи «Соединённые друзья».

Назначенный в 1816 году адъютантом к А. П. Ермолову, Попов сопровождал его в 1816 году во время посольства в Персию, в 1818 и 1819 годах участвовал на Кавказе в походах и делах против чеченцев и лезгинцев, за отличие в 1820 году произведён в полковники и  1821 году назначен командиром Херсонского гренадерского полка.

В 1826 году Попов участвовал в разбитии персов при Шамхоре и под Елисаветполем, в 1827 году — при осаде и сдаче Аббас-Абада, разбитии Аббас-Мирзы у Джеван-Булака и при занятии Тавриза, за что  февраля 1828 года был награждён орденом Св. Владимира 3-й степени.

В 1828 году Попов был произведён в генерал-майоры с назначением состоять при начальнике 21-й пехотной дивизии, а затем был определён начальником 1-й бригады 20-й пехотной дивизии, после чего, с началом Турецкой войны, принял участие в разбитии Коса-Мегмед-паши и Мустафа-паши: 6 августа 1828 года, проходя с отрядом мимо крепости Ацхур, он должен был сбить неприятеля с высот, откуда тот мог наносить существенный вред русским войсками; Попов исполнил это поручение весьма успешно. Также Попов с блеском показал себя в сражении 9 августа под Ахалцыхом, где командовал войсками правого фланга. За эти отличия он  января 1829 года награждён был орденом Св. Георгия 4-й степени (№ 4243 по списку Григоровича — Степанова)

Также за штурм и взятие Ахалцыха получил золотую шпагу с алмазами и надписью «За храбрость».

В 1829 году Попов руководил обороной Баязета против ванского паши, за что  того же года удостоился получить орден Св. Георгия 3-й степени (№ 415 по кавалерским спискам).

В. А. Потто при описании обороны Баязета приводит следующую характеристику Попова: «Человек молодой, со значительным состоянием, любивший пожить на широкую ногу, он с некоторой беспечностью характера соединял истинные военные дарования и, главное, имел способность не терять головы ни при каких серьёзных и трудных обстоятельствах».

В отставке 
По окончании турецкой войны Попов женился на грузинской княжне Елене Александровне Эристави (1808—1862), внучке грузинского царя Ираклия II, и вышел в отставку. Расшатанное здоровье и расстроенные домашние дела вынудили поселиться в новороссийских имениях и посвятить остаток жизни сельскохозяйственным делам. Супруги обосновались неподалёку от Днепра в Васильевском имении, где Павел начал активно развивать земледелие. Именно его стараниями здесь были посажены многочисленные сады и виноградники. Он был членом Московского Общества сельского хозяйства.

В конце жизни Попов проживал в Санкт-Петербурге или в Москве, а летом — в своих полтавских поместьях. Скончался от воспаления в апреле 1839 года в Симферополе, оставив наследником сына Василия Павловича. Его имя высечено в Георгиевском зале Кремля.

Награды 
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1828)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (1829)
 Золотая шпага с алмазами с надписью «За храбрость» (1829)
 Орден Святого Георгия 3-й степени (1829)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Российский государственный военно-исторический архив. Путеводитель. Том 3.
 Старинный замок в Запорожской области. Имение Поповых. 

Генерал-майоры (Российская империя)
Масоны России
Участники Кавказской войны
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Кавалеры ордена Святого Георгия III класса
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Внебрачное потомство аристократов Российской империи